Дееприча́стие — особая форма глагола или самостоятельная часть речи (спорно) в русском языке, обозначающая добавочное действие при основном. Соединяет в себе признаки глагола (вид, залог, переходность и возвратность) и наречия (неизменяемость, синтаксическая роль обстоятельства).

Деепричастие ― частный случай конверба. Сходные глагольные формы существуют во многих индоевропейских языках — латинском, французском, а также в тюркских, финно-угорских и других языках.

Отвечает на вопросы «Что сделав?», «Что делая?».

Деепричастие в русском языке 
По происхождению деепричастие в русском языке восходит к бесчленной, то есть к краткой форме именительного падежа причастия и возникло в древнерусском языке вследствие потери форм склонения бесчленных причастий. Однако оно имеет и признаки глагола — например, залог.

Вид 
 несовершенный — обозначает настоящее и прошедшее время. Образуется от глаголов несовершенного вида с помощью суффиксов а (-я) и отвечает на вопрос «что делая?»
 совершенный — обозначает прошедшее время, отвечает на вопрос «что сделав?». Пример: извлечь — извлёкши, присесть — присев, присевши.

Деепричастия от основы прошлого времени с суффиксом -вши (бывши, знавши, ехавши, имевши, пахавши, лизавши, вязнувши) ныне считаются разговорно-просторечными и малоупотребительны, ранее обозначали действие, только что совершённое к настоящему моменту: «сказавши так, он сел», «увидевши это, он схватился за вилы». Этот суффикс необходим в деепричастиях, образованных от возвратных глаголов: умыться — умывшись, проговориться — проговорившись, разложиться — разложившись, изголодаться — изголодавшись и т. п.

Синтаксическая роль 
 Обычно примыкает к глаголу, выполняющему роль сказуемого, является обстоятельством и не спрягается.
 Реже примыкает к именному сказуемому, выраженному кратким прилагательным или существительным.
 Примыкая к сказуемому, может обозначать добавочное действие, сопутствующее действию, несущему основную мысль сказуемого; допускает замену спрягаемой формой глагола.

В современном русском языке действия, обозначенные деепричастием и глаголом-сказуемым, должны принадлежать одному и тому же субъекту действия. Несоблюдение этого правила приводит к комическому эффекту, описанному Чеховым в рассказе «Жалобная книга»: «Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

На письме деепричастные обороты (деепричастие с зависимыми словами) и отдельные деепричастия в большинстве случаев выделяются запятыми.

Примеры 
 «Рассказывая, она громко смеялась».
 «Стрела, пролетев, вонзилась в дерево».
 «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь»
 «Не окончив вуз, я должен был устроиться на работу».
 «Машина, промчавшись, оставила много дыма».

Деепричастия в других языках 
В нахско-дагестанских и эскимосско-алеутских они изменяются по лицам и имеют самые разные значения, в том числе и придаточных предложений. Примеры из чаплинского:
 сопутствующее действие: имиӷлюку 'наполняя он это'
 одновременное действие: имиткылъюни 'наполняя он это'
 придаточное цели: имисӄылъюни 'чтобы он это наполнил'
 намерение: имиӷналюни 'собираясь наполнить он это'
 придаточное времени (действие началось до главного и завершилось к настоящему времени): имиӷьягу 'когда он это наполнил'
 придаточное времени (действие началось до главного): имиӷаӄӈаминигу' 'когда он это наполнил'
 предшествующее главному, выраженному в настоящем времени, действие: иминыӷминигу 'наполняя он это'
 одновременное с главным, выраженным глаголом любого времени, действие: имиман 'наполняя он это'
 реальное условие в будущем: имиӄагу 'если он это наполнит'
 нереальное условие/пожелание в прошлом или будущем: имиӷьяӄагу 'если бы он это наполнил'
 условно-ограничительное: имиӷвагиляминигу 'пока не наполнил он это'
 предупредительно-предположительное: имиӷнаюкаминигу 'как бы он это не наполнил'
 противительное: имиӷнаминигу'' 'хоть он это и наполняет'

См. также 

 Причастие (лингвистика)
 Конверб
 Герундий

Примечания

Ссылки 
 Е. И. Литневская Русский язык: краткий теоретический курс для школьников (деепричастие) 
 Развитие категории деепричастия в русском языке. Автореферат диссертации на соискание степени доктора филологических наук.

Части речи
Нефинитные формы глагола